Kalwaria Zebrzydowska (plaats), plaats in Polen
 Kalwaria Zebrzydowska (gemeente), gemeente in Polen